Heilig-Hartkliniek, een voormalig ziekenhuis in de Belgische stad Kortrijk
 Heilig-Hartkliniek (Eeklo), een voormalig ziekenhuis in de Belgische stad Eeklo, nu onderdeel van het AZ Alma
 Heilig Hartziekenhuis Mol, een ziekenhuis in de Belgische stad Mol
 Heilig-Hartziekenhuis (Leuven), een ziekenhuis in de Belgische stad Leuven
 Heilig-Hartziekenhuis (Lier), een ziekenhuis in de Belgische stad Lier
 Heilig-Hartziekenhuis (Oostende) of AZ H. Hart, een voormalig ziekenhuis in de Belgische stad Oostende, nu onderdeel van het AZ Damiaan
 Heilig-Hartziekenhuis (Roeselare), een ziekenhuis in de Belgische stad Roeselare
 RZ Heilig Hart Tienen, een ziekenhuis in de Belgische stad Tienen